Шихобалов — фамилия. Известные носители:
 Шихобалов, Антон Николаевич (1827—1908) — купец 1-й гильдии, миллионер, благотворитель, почётный гражданин города Самары. 
 Шихобалов, Емельян Николаевич  (?—1888) — крупный скотопромышленник, купец 1-й гильдии, брат Антона Шихобалова.